Hapıtlı – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Hapıtlı – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian